L'expression Oscars du cinéma 1930 peut faire référence à :
 la   des Oscars, qui a eu lieu en  et qui honorait des films sortis en 1928 et 1929 aux États-Unis ;
 la  des Oscars, qui a eu lieu en  et honorait des films sortis en 1929 et 1930 aux États-Unis.

Pour les films sortis en 1930 aux États-Unis, voir aussi la  des Oscars, qui a eu lieu en 1931.